

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Radlice – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. choszczeńskim, w gminie Choszczno
 Radlice – przysiółek wsi Jesionowo w woj. zachodniopomorskim, w pow. pyrzyckim, w gminie Przelewice

Inne 
 Radlice – część miasta Praga